Der Wettbewerb der Frauen im Beachhandball bei den World Games 2005 war zum zweiten und letzten Mal als Demonstrationssportart Bestandteil der dieser Multisportveranstaltung der nichtolympischen Sportarten.

Die Spielerkader der Nationen finden sich hier.

Vorrunde

Abschlusstabelle Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe B

Finalrunde

Spiel um Bronze

Spiel um Gold

Weblinks 
 Ergebnisse der Beachhandball-Wettbewerbe bei den World Games 2005

Beachhandball Frauen
Handballveranstaltung 2005
Beachhandball-Wettbewerb in Deutschland
2005_Frauen
Frauenhandballwettbewerb für Nationalmannschaften
Handball (Nordrhein-Westfalen)